Цера́топсы, или рогатые динозавры , — клада (инфраотряд) растительноядных птицетазовых динозавров позднего юрского и мелового периодов, обладавших характерным крючковатым клювом. Ископаемые остатки обнаружены в Северной Америке, Азии и Европе. Из наиболее известных представителей — цератопс и трицератопс.

Происхождение и эволюция 
Происхождение и эволюция цератопсов окончательно не ясна. Самым ранним цератопсом считается открытый в Китае в 2005 году динозавр Yinlong, чьи остатки датируются поздним юрским периодом (161,2—155,7 млн лет назад, оксфордский ярус), в результате чего предполагается их азиатское происхождение в юрском периоде. Также остаётся открытым вопрос и появление крупных рогатых динозавров в позднем меле на территории Северной Америки.

Находки палеонтологов в 2010 году на территории Венгрии дали доказательства того, что в среднем меловом периоде цератопсы (Ajkaceratops) обитали на территории современной Европы, которая в те времена представляла собой разрозненные острова. Учёные предполагают, что данная разновидность мигрировала из Азии, двигаясь от острова к острову.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2019 года к кладе относят следующие вымершие таксоны:
 Роды incertae sedis
 
 
  (или в семействе пситтакозаврид)
 
 Семейство 
 Клада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Семейство Chaoyangsauridae
 Клада Coronosauria
 Семейство Bagaceratopsidae
 Семейство Leptoceratopsidae
 Семейство 
 Надсемейство Ceratopsoidea
 
 
 
 Семейство

Филогенетическое дерево 
Э. Моршхаузер и коллеги (2019) получили следующее наиболее экономное филогенетическое дерево, которое в наибольшей степени соответствует относительному возрасту включённых таксонов:

См. также 
 Микроцератопс

Примечания

Ссылки 
 
 Ceratopsia на сайте www.dinoweb.narod.ru

 
Таксоны, описанные Отниелом Чарлзом Маршем